Shazam (cercador d'àudio), aplicació per a telefonia mòbil que incorpora un servei que permet la identificació de música
 Shazam!, pel·lícula estatunidenca de comèdia i superherois de 2019 sobre el personatge homònim, produïda per New Line Cinema i distribuïda per Warner Bros Pictures
 Shazam (DC Comics), superheroi creat el 1939 pel guionista Bill Parker i el dibuixant Clarence Beck, originalment publicat per Fawcett Comics a Whizz Comics i per DC Comics després de la compra dels drets del personatge el 1972,